Rhectomia är ett släkte av bin. Rhectomia ingår i familjen vägbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vägbin
Rhectomia